

Месягутовська сільська рада — сільське поселення, Дуванський район, Башкортостан
 Месягутовська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан